Bine steht für:
 Bine, Kurzform von Sabine (Vorname)

BiNe steht für:
  BiNe – Bisexuelles Netzwerk

Siehe auch:
 Biene (Begriffsklärung)

Abkürzung